Liwyzkyj ist der Familienname von:

 Andrij Liwyzkyj (1879–1954), ukrainischer Politiker
 Mykola Liwyzkyj (1907–1989), ukrainischer Exilpolitiker

 Marija Liwyzka (1879–1971), ukrainische Schriftstellerin und Aktivistin